Au service du tsar (titre original : Der Adjutant des Zaren) est un film allemand réalisé par Vladimir Strizhevsky
 Au service du tsar est un film français réalisé par Pierre Billon